Михаил Звягин:
 Звягин, Михаил Андреевич (1882—1945) — участник Белого движения на Юге России, генерал-майор.
 Звягин, Михаил Леонидович (род. 1931) — российский и американский художник, скульптор и коллекционер, писатель.
 Звягин, Михаил Николаевич (род. 1974) — российский хоккеист и тренер.